Духович — белорусская фамилия.

Носители фамилии 
 Духович, Григорий Емельянович (1900-после 1945) — сотрудник органов государственной безопасности Казахской ССР.
 Духович, Сергей Григорьевич (1903—1970) — сотрудник органов государственной безопасности БССР, РСФСР и Литовской ССР.